Stellite est

 l'ancien nom de la pectolite.
 un appareil amovible permettant la fixation de prothèse dentaire, appelé aussi châssis métallique.
 Stellite, une gamme d'alliage de chrome et de cobalt conçus pour résister à l'usure.